Allium rubicundum  es una especie no aceptada y puede referirse a:
Allium rubicundum descrita por Niven es el Allium rotundum de L.
Allium rubicundum descrita por Niven ex G.Don es el  Allium rotundum de L.
Allium rubicundum descrita por Willd. es el Allium roseum de L.
Allium rubicundum descrita por Willd. ex Kunth es el Allium roseum de L.

Referencias